Högkamtjärnarna är ett par sjöar i Skellefteå kommun i Västerbotten och ingår i Skellefteälvens huvudavrinningsområde.

Högkamtjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 723838-168058), sjö i Skellefteå kommun 
Högkamtjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 723857-168039), sjö i Skellefteå kommun 

Insjöar i Skellefteälvens avrinningsområde
Insjöar i Västerbotten
Insjöar i Skellefteå kommun